Stanisław Radziejowski (1575-1637) – wojewoda rawski następnie łęczycki
 Stanisław Radziejowski (1863-1950) – malarz

en:Stanisław Radziejowski